

Persone 
 Aquilino Coppini (...–1629) – musicista italiano
 Enzo Coppini (1920-2011) – ciclista su strada italiano
 Matteo Coppini (1989) – calciatore sammarinese
 Mauro Coppini (1944) – giornalista italiano
 Pompeo Coppini (1870-1957) – scultore italiano naturalizzato statunitense
 Umberto Coppini (1916-1938) – aviatore e militare italiano, medaglia d'oro al valor militare

Altro 
 Mottaiola de' Coppini – quartiere di Cingia de' Botti, provincia di Cremona
 Museo Agorà Orsi Coppini – struttura tematica sull'arte olearia di San Secondo Parmense, provincia di Parma
 Villa Coppini – villa di Firenze, in via de' Bruni.
 Villino Coppini – edificio di Firenze, in via Pietro Thouar

Pagine correlate 
 Coppino